Klinger István (1831–1908) római katolikus pap, teológiai tanár
 Klinger István (1893–1944) fogorvos